GFP steht als Abkürzung für:

 Gefrorenes Frischplasma (auch FFP von engl. Fresh Frozen Plasma), aus Spenderblut gewonnenes Blutprodukt
 Geheime Feldpolizei, wurde jeweils im Ersten und Zweiten Weltkrieg eingerichtet
 Gemeinsame Fischereipolitik, Politikfeld der Europäischen Union 
 Gemeinschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung in Bonn
 Generic Framing Procedure, eine Multiplexing-Technik, die in der ITU-T G.7041 definiert ist
 German Federation of Poker
 German Food Partnership
 german-foreign-policy.com, siehe Informationen zur deutschen Außenpolitik
 Glasfaserverstärktes Polyesterharz
 Grün fluoreszierendes Protein (engl. green fluorescent protein), 

G.F.P. steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen (eigentlich Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen im deutschsprachigen Raum e.V.), eine in Düsseldorf eingetragene Pflanzengesellschaft, die sich die Kultur, Erforschung und den Schutz der Pflanzengruppe der Fleischfressenden Pflanzen zum Ziel gemacht hat

GfP steht als Abkürzung für:´

 Gesellschaft für freie Publizistik, nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz die größte rechtsextreme Kulturvereinigung in Deutschland, stand zumindest im Jahr 2005, laut Verfassungsschutzbericht aus dem Jahre 2006, der NPD nahe
 Gute fachliche Praxis, wird im deutschen Recht die Einhaltung gewisser Grundsätze des Tier- und Umweltschutzes in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft bezeichnet

GFP